Ремингтон — американская фамилия:
 Ремингтон, Дебора — американская художница.
 Ремингтон, Фредерик — американский художник и скульптор.
 Ремингтон, Элифалет — американский конструктор стрелкового оружия, основатель компании Remington Arms.

Remington — бренд, происходящий от фамилии американского конструктора-оружейника Элифалета Ремингтона ():
 Remington Arms — американский производитель оружия.
 Remington — марка винтовок и ружей.
 Ремингтон модель 1858 — американский револьвер оружейника Элифалета Ремингтона.
 Remington Rand — американский производитель офисной техники и компьютеров.
 Ремингтон 1 — пишущая машинка.

Другое 
 Ремингтон Стил — американский телесериал, выходивший с 1982 по 1987 год.
 Remington Products — американская марка мелкой бытовой техники для ухода за волосами.